Muziek
 Bruce Smith (songwriter), Schots songwriter voor met name Nederlandse artiesten, werkt in Hilversum
 Bruce Smith (drummer), drummer voor The Pop Group

Sport
 Bruce Smith (footballer, 1963) (1963), American footballspeler, NFL-recordhouder quarterback sacks
 Bruce Smith (footballer, 1920) (1920-1967), American footballspeler, halfback
 Bruce Smith (footballer, 1944) (1944), Australian footballspeler voor Richmond
 Bruce Smith (rugbyspeler) (1959), Nieuw-Zeelands rugbyspeler
 Bruce Smith (rodelaar), Canadees rodelaar
 Bruce Smith (golfer), Amerikaans golfer

Overig
 Bruce Smith (dichter) (1946), Amerikaans dichter
 Bruce Smith (antropoloog), Bruce D. Smith (1946), antropoloog en curator, verbonden aan het Smithsonian Institution
 Bruce Smith (filmmaker), Bruce W. Smith (1961), regisseur en producer voor televisie- en speelfilms en animaties